Kiss Me Again er navnet på flere film:

 Kiss Me Again (film fra 1925) – amerikansk stumfilm instrueret af Ernst Lubitsch
 Kiss Me Again (film fra 1931) – amerikansk operettefilm instrueret af William A. Seiter
 Kiss Me Again (film fra 2006) – amerikansk film instrueret af William Tyler Smith
 Kiss Me Again (film fra 2010) – italiensk film instrueret af Gabriele Muccino